La Note bleue, film de Andrzej Żuławski (1991) ;
 La Note bleue, album posthume de Claude Nougaro (2004).